Lowietje of Lowieke kan verwijzen naar:

 Koning Lowietje, Disneypersonage uit onder andere Jungle Boek en TaleSpin
 Smalle Lowietje, personage uit de boekenreeks De Cock en de televisieserie Baantjer
 Lowietje (stripreeks), reeks stripverhalen van tekenaar Berck
 Lowieke Staal, Vlaams revueartiest
 Lowieke de Vos, personage uit de televisieserie De Fabeltjeskrant

Zie ook 
 Louis